Otto Herbig ist der Name folgender Personen:

* Otto Herbig (Admiral) (1843–1909), deutscher Konteradmiral
 Otto Herbig (Maler) (1889–1971), deutscher Maler und Grafiker